Pomiot Fenrisa (znany też jako Wilki Fenrira) – fikcyjne plemię Garou z gry fabularnej Wilkołak: Apokalipsa.

Plemię to sięga korzeniami ludów germańskich i watah Germanii i Skandynawii. Wilkołaki należące do niego znane są jako przerażający i  zawzięci wojownicy. Ciągle szkolą się w walce, pojedynkują, trenują w sztuce przetrwania by szlifować swoje umiejętności bojowe. W ich plemieniu kult siły i sprawności fizycznej jest tak silny, że cenią każdą zdobytą w bitwie szramę a czasem nawet, by się sprawdzić, przeprowadzają rytualne (samo)okaleczenia.

Pomiot Fenrisa znany jest z niesławnych praktyk "testowania" innych plemion wilkołaczych. Ich celem jest sprawdzenie w walce, czy inne plemiona nadają się na obrońców Gai. W praktyce wygląda to tak, że wyzywają do walki inne plemiona i przejmują ich caerny, jeśli tamci nie są w stanie ich obronić. To właśnie ten powód (bądź pretekst) był przyczyną ich ciągłych walk z plemieniem Fianna. To Fenrisi przewodzili też wilkołakom ze Starego Świata w wojnie przeciw indiańskim plemionom Uktena i Wendigo, których postrzegali jako słabych bo nie zahartowanych w walce ze Żmijem.

Wilki Fenrisa mają opinię bezkompromisowych i podatnych na ataki Szału, przez co są wyśmiewani przez inne plemiona. Jako że są postrzegani jako "fizyczni", plemiona nastawione na manipulację (szczególnie Władcy Cienia) mają ich za  mięso armatnie.

Świat Mroku